Siergiej Kalinin (1926–1997), rosyjski strzelec sportowy
 Siergiej Kalinin (1991–), rosyjski hokeista